Ел Хапон има више значења:

 Ел Хапон (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Хапон (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Хапон (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику